Geografia:
Estats Units:
Bowling Green (Carolina del Sud)
Bowling Green (Florida)
Bowling Green (Indiana)
Bowling Green (Kentucky), tercera ciutat més poblada de Kentucky
Bowling Green (Maryland)
Bowling Green (Missouri)
Bowling Green (Nova York):
Bowling Green (parc), un parc públic de Nova York
Bowling Green (línia de l'Avinguda Lexington), una estació del metro de Nova York
Bowling Green (Ohio)
Universitat Estatal de Bowling Green
Bowling Green (Virgínia)
 Música:
Bowling Green (cançó), una cançó del 1967 dels The Everly Brothers